Симфонический оркестр Штутгартского радио () — подразделение Южно-Германского радио в 1948-1999 гг. и нового Юго-Западного радио в 1999-2016 гг., осуществлявшее подготовку музыкальных передач и дававшее симфонические концерты.

В составе Южно-Германского радио 
Создан совместно с Южно-Германским радио. С самого начала оркестр много работал в области новейшей музыки; своими сочинениями дирижировали, в частности, Игорь Стравинский, Пауль Хиндемит, Пьер Булез, Ханс Вернер Хенце, Кшиштоф Пендерецкий, Лучано Берио, Маурисио Кагель. В 1970-е гг. усилиями Серджиу Челибидаке фокус внимания был сдвинут в сторону более канонического репертуара второй половины XIX — начала XX вв. Один из его преемников, Джанлуиджи Джельметти, сделал оркестр авторитетом в области исполнения музыки Джоакино Россини (в частности, штутгартский оркестр стал первым оркестром из-за пределов Италии, сыгравшим на Фестивале Россини в Пезаро); с Джельметти же оркестр записал все симфонические сочинения Мориса Равеля для фирмы EMI. Жорж Претр оставил от своего кратковременного руководства оркестром привлёкшую заметное внимание запись оперы Рихарда Штрауса «Каприччио» с участием Фелисити Лотт. Помимо главных дирижёров оркестра, на ранней стадии его существования большую роль в формировании манеры и репутации коллектива сыграл Карл Шурихт. В 1972 г. гастроли оркестра во главе с Ури Сегалом в Польше стали первым послевоенным выступлением западногерманского оркестра в этой стране.

В составе нового Юго-Западного радио 
В 1999 году после объединения Юго-Западного радио и Южно-Германского радио, он стал подразделением нового Юго-Западного радио. 
На рубеже XX—XXI вв. с оркестром много работали Хайнц Холлигер, наряду с собственными сочинениями сосредоточившийся на музыке Оливье Мессиана и Шарля Кёклена, Петер Этвёш (его запись оперы Белы Бартока «Замок герцога Синяя Борода» была номинирована на премию «Грэмми»), Карл Сент-Клер, впервые записавший все симфонии Эйтора Вилла Лобоса, и Андрей Борейко, добившийся особых успехов в работе с произведениями Шостаковича и Арво Пярта. В этот же период главный дирижёр оркестра Роджер Норрингтон осуществил целый ряд масштабных проектов, в том числе концертные записи всех симфоний Бетховена (2002), европейское турне с оперой Берлиоза «Бенвенуто Челлини» (2003), а также проводил последовательную линию на расширенное знакомство германской аудитории с британским музыкальным материалом, увенчанную премией «ECHO Klassik» за запись Первой симфонии Эдуарда Элгара (2001). В июне 2012 г. совет Штутгартского радио выступил за объединение оркестра с оркестром Юго-Западного радио Германии из-за бюджетных ограничений. Объединение, запланированное на 2016 г., не состоялось, и 28 июля того же года оркестр дал свой последний концерт. Часть музыкантов обоих оркестров объединилась в том же 2016 году в новый Симфонический оркестр Юго-Западного Радио Германии, местопребыванием которого стал тот же Штутгарт.

Главные дирижёры 
  (1948—1969)
 Серджиу Челибидаке (1971—1977)
 Невилл Марринер (1983—1989)
  (1989—1995)
 Жорж Претр (1996—1998)
 Роджер Норрингтон (1998—2011)
 Стефан Денев (2011—2016)

Источники

Ссылки 
 Официальная страница на сайте Südwestrundfunk

Музыкальные коллективы по алфавиту
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1945 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 2016 году
Штутгартского радио
Исчезнувшие оркестры Германии
Культурные организации Штутгарта
Исчезнувшие организации Штутгарта
SWR
Радиоансамбли
SDR
Лауреаты премии Echo Klassik — Классика для детей